Николово () — название населённых пунктов в Болгарии:

 Николово — село в Монтанской области.
 Николово — село в Русенской области.
 Николово — село в Хасковской области.